Ceci est une liste de subdivisions à Tampere en Finlande.

Présentation 
Les subdivisions sont celles utilisées par l'administration de la ville pour ses études statistiques.
 
Tampere est de 111 divisions statistiques, et ils sont regroupés en districts et en zones de planification.

Liste des subdivisions

Références

Voir aussi

Liens externes

Liens internes 

Liste en rapport avec la Finlande